CAE Fidesys — общее название для линейки продуктов от компании «Фидесис», предназначенных для прочностных и смежных с ними расчётов.

Разработчик 
CAE Fidesys была разработана компанией «Фидесис», основанной в 2009 году специалистами и выпускниками кафедры вычислительной механики механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Компания имеет статус резидента Инновационного центра «Сколково».

CAE Fidesys Standard 
Коммерческая версия CAE Fidesys Standard была выпущена в 2012 году.

CAE Fidesys Standard включает следующий функционал:
 решение задач при плоских напряжениях и плоских деформациях;
 расчёт напряжённо-деформированного состояния трёхмерных тел при статическом и динамическом нагружении;
 расчёт собственных частот и форм колебаний упругих тел;
 расчёт критических нагрузок и форм потери устойчивости;
 решение задач для тел, содержащих балочные и/или оболочечные элементы.

CAE Fidesys Online 
Fidesys online — бесплатная облачная система автоматизированных инженерных расчётов. При помощи Fidesys online пользователи могут решать линейные и нелинейные статические задачи прочности.

Все вычисления и визуализация результатов расчёта загруженной пользователем CAD-модели полностью происходят в облаке. В дальнейшем результаты расчёта можно выгрузить на устройство пользователя в формате VTK.

Сервис позволяет производить расчет напряжённо-деформированного состояния тела при статическом нагружении.

Для расчётов используется метод конечных элементов. Возможен расчёт модели, содержащей до 100 тысяч узлов конечноэлементной сетки.

Дополнительные модули 
Ниже приведён список дополнительных модулей:
 Fidesys Dynamics позволяет решать динамические задачи прочности методом спектральных элементов (МСЭ), максимальная погрешность расчёта которого не превышает 0,2 % (при использовании метода конечных элементов (МКЭ) она составляет в среднем 4 % при сопоставимом числе степеней свободы).
 Fidesys HPC — модуль для распараллеливания процесса решения статических и динамических задач прочности. Данный модуль позволяет полностью распараллелить весь вычислительный процесс с использованием технологий OpenMP/MPI, начиная с этапа построения матрицы жёсткости. Такое распараллеливание позволяет значительно увеличить скорость вычислений.
 Fidesys Composite — модуль для построения реалистичной микроструктуры композита и расчёта эффективных механических характеристик композиционных материалов.

Примечания

Ссылки 
 
 В научном парке МГУ при поддержке «Сколково» разработана первая промышленная версия CAE-пакета нового поколения Фидесис для прочностного анализа
 На рынок систем для прочностного анализа выходит новый пакет — российский программный комплекс FIDESYS
 Сопромат в одном пакете